Система национальных парков Вьетнама включает 31 парк общей площадью 1 миллиона гектаров, что составляет около трёх процентов территории страны. Первым парком в 1966 году стал парк Кукфыонг. Большинство национальных парков расположено на территории нескольких провинций. Национальные парки, как и другие охраняемые территории страны, находятся в ведении министерства сельского хозяйства и развития.

Список 
Ниже представлен список национальных парков Вьетнама:

Примечания 

Национальные парки Вьетнама
Нац
Вьетнам